Соревнования по волейболу на XIII Играх малых государств Европы проходили со 2 по 6 июня 2009 года в Никосии (Кипр) с участием 5 мужских и 5 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли мужская и женская сборные Кипра.

Команды-участницы

Мужчины 
 Андорра, Исландия, Кипр, Люксембург, Сан-Марино.

Женщины 
 Исландия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Сан-Марино.

Система проведения турнира 
По 5 команд-участниц соревнований у мужчин и у женщин провели однокруговые турниры, по результатам которых была определена итоговая расстановка мест.

Результаты

Мужчины 

 2 июня: Андорра — Люксембург 3:0 (25:22, 25:21, 25:23); Исландия — Сан-Марино 3:2 (15:25, 25:27, 25:11, 25:23, 15:11).
 3 июня: Кипр — Сан-Марино 3:0 (25:15, 25:15, 25:17); Исландия — Люксембург 3:1 (21:25, 25:18, 25:15, 27:25).
 4 июня: Андорра — Исландия 3:0 (25:19, 25:20, 25:17); Кипр — Люксембург 3:0 (25:16, 27:25, 25:18).
 5 июня: Сан-Марино — Люксембург 3:0 (25:17, 25:21, 25:22); Кипр — Андорра 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:16).
 6 июня: Андорра — Сан-Марино 3:0 (25:22, 25:20, 25:16); Кипр — Исландия 3:1 (21:25, 25:20, 25:23, 25:19).

Женщины 

 2 июня: Исландия — Люксембург 3:0 (25:20, 25:19, 25:16); Сан-Марино — Лихтенштейн 3:0 (25:17, 25:19, 26:24).
 3 июня: Исландия — Лихтенштейн 3:1 (16:25, 29:27, 25:23, 25:23); Кипр — Люксембург 3:1 (20:25, 25:14, 25:10, 25:12).
 4 июня: Сан-Марино — Исландия 3:0 (25:23, 25:19, 25:16); Кипр — Лихтенштейн 3:0 (25:20, 25:21, 25:13).
 5 июня: Лихтенштейн — Люксембург 3:2 (19:25, 25:22, 18:25, 25:23, 15:11); Кипр — Сан-Марино 3:1 (14:25, 25:15, 25:19, 25:16).
 6 июня: Сан-Марино — Люксембург 3:1 (22:25, 25:14, 25:23, 25:22); Кипр — Исландия 3:1 (25:17, 27:25, 22:25, 25:22).

Итоги

Положение команд

Призёры

Мужчины 
 : Ахиллеас Петракидис, Маринос Папахристодулу, Панайотис Эраклеус, Стилианос Масиас, Деметрис Апостолу, Саввос Савва, Владимир Кнежевич, Мариос Хризостому, Ангелос Алексиу, Димитрис Пампакос, Никос Колас, Стелиос Майкл. Тренер — Антониос Пападопулос.

 : Франсеск Поррас, Хави Боррехо, Марко Жардим, Алекс Пау, Эрик Оливера, Нуно Соуза, Марк Альтайо, Сергио Сегадо, Жозе Гарсия, Алекс ле Марехал, Эктор Гарсия. Тренер — Кастеалья Марти.

 : Ингольфюр Гудйонссон, Оулавюр Гудмундссон, Эмиль Гуннарссон, Валюр Вальссон, Войцех Бахорски, Хилмар Сигурйонссон, Аки Тородсен, Орри Йонссон, Рейнир Арнассон, Роберт Хлодверссон, Кристиан Валдимарссон, Хафнар Валдимарссон. Тренер — Михаэль Оверхаге.

Женщины 
 : Ивана Миланович, Андреа Хараламбус, Татьяна Тимохова-Сиску, Оксана Павлу, Панайота Аристеиду, Хризо Вуваку, София Цангариду, Элизабет Крэни, Нина Худа, Афродити Фаута, Эмануэла Василиу, Элени Майкл. Тренер — Николаос Иоанну.

 : Вероника Бардуччи, Кристина Баччокки, Изабелла Биззокки, Элиза Паренти, Мартина Болонья, Кьяра Паренти, Элиза Вануччи, Мартина Мацца, Ирена Монти, Мария Монтирони, Жанет Сильвейра, Джулия Муччоли. Тренер — Луиджи Морроли.

 : Ингрид Гуннарсдоттир, Элена Гуннарсдоттир, Кристина Торхадльсдоттир, Фьола Сваварсдоттир, Бирта Бьорнсдоттир, Йона Вигфусдоттир, Милена Апостолова, Бирна Хадльсдоттир, А.Гуннарсдоттир, Фрида Сигурдардоттир, Захарина Филипова, С.Бьоргольфдоттир. Тренер — Апостол Апостолов.

Ссылки 
 Результаты на сайте XIII Игр малых государств Европы 

Волейбол на Играх малых государств Европы
2009 год в волейболе